Hans Andreas Öberg, švedski hokejist, * 21. november 1926, Gävle, Švedska, † 11. marec 2009, Švedska.

Öberg je celotno kariero igral za klub Gävle Godtemplares IK v švedski ligi, s katerim je v sezoni 1956/57 osvojil naslov državnega prvaka. V sezoni 1956/57 je bil tudi izbran za švedskega hokejista leta, v sezonah 1948/49, 1957/58 in 1958/59 je bil najboljši strelec švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in bronastih medalj, skupno je za reprezentanco odigral 131 tekem.

Tudi njegov brat Carl-Göran je bil hokejist. Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln) 

|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 13
| 10
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 7
| 4
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Gävle Godtemplares IK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih